Il Torneo di Viareggio 1970 è stata la ventiduesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stato il Dukla Praga per la terza volta nella storia della competizione.
Le 16 squadre partecipanti arrivavano da 8 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia. Il torneo ha visto per la prima volta la partecipazione di una compagine dal Sud America, il Boca Juniors.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
Squadre americane
  -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta. Il primo turno, gli ottavi di finale, prevedono gare di andata e ritorno con i calci di rigore a decidere la qualificazione in caso di parità dopo le due partite. Dai quarti di finale in poi la qualificazione è decisa in un'unica gara.

Tabellone Torneo

Finale

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1970
Torneo di Viareggio